Ву́лиця Лі́зи Ча́йкіної — назва вулиць у країнах колишнього СРСР.

Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Києві.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Одесі.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Покрові.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Первомайську Миколаївської області.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Сімферополі.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Харкові.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Хмельницькому.
 Вулиця Лізи Чайкіної — вулиця в Полтаві.

Колишні назви:
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Симоновщина у місті Білопілля.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Дьогтянецька у місті Вінниця.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Олега Ольжича в Городку Хмельницької області.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Піхоти Короля у місті Дніпрі.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Ізюм.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Бориса Кенджієва в Каховці.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Степана Мазурця у місті Ківерці.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Івана Миколайчука у місті Коростень.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Петлюри в Костополі.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Валентини Федько у місті Кременчук.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Дніпрової Чайки у місті Кропивницький.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Олени Теліги у місті Малин.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Симиренків у місті Ніжин.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Казкова у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Побережна у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Марусі Чурай у місті Павлоград.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Володимира Покотила у місті Переяслав.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Івана Фальковського у місті Пирятин.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Василя Симоненка в Полонному.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Вечірня у місті Сарни.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Кочубея у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Чорнобаївська у місті Сторожинець.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Фастів.
 Вулиця Лізи Чайкіної — колишня назва вулиці Подолянка в Ямполі.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок